Patronyme allemand, porté notamment par :
le collectionneur d’art médiéval Ferdinand Franz Wallraf, à l'origine du Musée Wallraf-Richartz.

Homonymie
Wallraff